Пять основ протестантского богословия («пять только», доктрины протестантизма) ( — «пять только») — основные принципы протестантской теологии, которые на латыни выражаются в форме фраз: Sola scriptura («только Писанием»), Sola fide («только верой»), Sola gratia («только благодатью»), Solus Christus («только Христос»), Soli Deo gloria («только Богу слава»).

Круг базовых для протестантизма взглядов сложился в эпоху Реформации и включил в себя такие понятия, как оправдание верой, всеобщее священство, исключительный авторитет Библии, природная греховность человека и возможность спасения только по благодати Бога.

Большая часть основных доктрин классического протестантизма представлена в виде принципа «Пять только» — 5 латинских тезисов, появившихся во время Реформации и являющихся её богословским итогом в противопоставлении учению Римско-католической церкви того времени. В лютеранской традиции число тезисов может быть сокращено до 3 (sola fide, sola gratia и sola scriptura). «Пять только» ясно сформулировали 5 фундаментальных догм Реформации, основных принципов, которые реформисты считали необходимыми для христианской жизни и практики.

Наряду с принципом всеобщего священства, принципы Quinque sola являются основой богословия современного классического протестантизма.

Sola scriptura 

Sola scriptura — доктрина о том, что Библия является единственным богодухновенным и аутентичным словом Бога, единственным источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым. Эта доктрина послужила причиной отказа от таких традиций в христианстве, которые противоречат букве и духу Библии или не имеют чёткого подтверждения в Священном Писании. Кальвинисты зашли дальше в неприятии старых традиций, чем лютеране или англиканцы, но все они едины в отрицании авторитета папы, спасения за добрые дела, индульгенций, почитании Девы Марии, святых, мощей, таинств (кроме крещения и евхаристии), чистилища, молитвы за умерших, обета безбрачия духовенства, монашеской системы и использования латинского языка в богослужении. Эту доктрину иногда называют «формальным принципом Реформации», так как она является источником и основой принципа Sola fide.

Прилагательное sola и существительное scriptura стоят в творительном, а не в именительном падеже, чтобы показать, что Библия не сама по себе, а является инструментом Бога, с помощью которого Он приходит к человеку.

Цитаты 
Формула Согласия, 1-7:

Библия:

Sola fide 

Sola fide — доктрина о том, что прощение можно получить только верой, безотносительно к добрым делам и поступкам. Протестанты не обесценивают добрые дела, но они отрицают их значение в качестве источника или условия спасения души, считая их неизбежными плодами веры и свидетельством прощения. Некоторые протестанты видят эту доктрину просуммированной с догматом «Вера приносит прощение и добрые дела» в противоречие к Римско-католическому догмату «Вера и добрые дела приносят прощение». Эту доктрину иногда называют «материальным принципом Реформации», потому что эта доктрина была центральным богословским вопросом для Мартина Лютера и других реформистов. Лютер называл её «статьёй, на которой стоит или падает Церковь» (). Эта доктрина утверждала отсутствие других возможностей для прощения грешника кроме как вера в искупительную жертву Христа.

Цитаты

Sola gratia 
Sola gratia — доктрина о том, что спасение приходит только как Божья благодать, как незаслуженная милость, а не как что-то заслуженное грешником. Это значит, что спасение — незаслуженный дар от Бога ради Иисуса.
Кажется, что эта доктрина противоречит некоторым аспектам Римско-католического догмата о заслужении прощения, на самом деле они слегка расходятся только в двух фактах: что Бог является единственным субъектом благодати (другими словами благодать всегда действительна, без каких-либо действий со стороны человека) и второе, что человек не может какими-либо своими действиями заслужить благодать для себя.

Цитаты

Solus Christus 
Solus Christus — доктрина о том, что Христос является единственным посредником между Богом и человеком, и что спасение возможно только через веру в Него. Несмотря на отрицание других посредников между Богом и человеком, традиционное лютеранство чтит память Девы Марии и других святых. Каждый христианин, будучи избранным и крещённым, получает «посвящение» на общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение без посредников (церкви и духовенства). В протестантизме таким образом снимается догматическое различие между священником и мирянином, упраздняется церковная иерархия. Поэтому в протестантизме не обязательна исповедь перед священнослужителем и отсутствует отпущение грехов последним. При этом очень важным является покаяние непосредственно перед Богом. Также протестантизм отверг авторитет папы римского, упразднил монастыри и монашество.

Цитаты

Soli Deo gloria 
Soli Deo gloria — доктрина о том, что человек должен почитать и поклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единственно через Его волю и действия, а не только дар Искупления Иисуса на кресте, но также дар веры в это Искупление, созданной в сердцах верующих Святым Духом. Реформисты верят, что человеческое существо — даже святой, канонизированный Римско-католической церковью, папы или священники не достойны славы и почтения, которая была им воздана.

Цитаты

Примечания

Ссылки 
 Articles on the Five Solas — с консервативной Кальвинистической позиции
 FiveSolas.com — Реформистская страница, посвященная пяти догматам
 «What do Lutherans believe?» — лютеранская позиция на три догмата
 Catholic Encyclopedia on the Reformation — Полная энциклопедия Реформации, включает материалы о догматах

Кальвинистское богословие
Протестантизм
Реформация
Лютеранская теология